Eriocottidae är en familj av fjärilar. Eriocottidae ingår i överfamiljen malfjärilar, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eriocottidae 85 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Eriocottidae